Heerlijkheid Ter Lede bij Kesteren
 Huis Ter Lede, voormalig kasteel in de heerlijkheid Ter Lede bij Kesteren.
 Heerlijkheid Ter Leede in Leerdam
 Ter Leede (kasteel), het verdwenen kasteel van de heren van der Lede
 Ter Leede (molen) in Leerdam
 Ter Leede (voetbalclub) in Sassenheim

Zie ook 
 Lede (doorverwijspagina)
 Van Lede (doorverwijspagina)